A veia torácica interna é uma veia do tórax, que em cada lado do tórax irá drenar para a veia braquiocefálica correspondente.

Torácica Interna